Kotliska (Łódź) is een plaats in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Kutnowski.
Kotliska (Neder-Silezië) is een plaats in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Lwówecki.